C2C (skrótowiec z ang. Consumer to Consumer) – określenie z dziedziny usług internetowych
 C2C (Coups2Cross) – francuski zespół muzyczny
 C2C (studio)

Zobacz też 
 C2c (skrótowiec z ang. Cradle to cradle) – pojęcie z branży przemysłowej, odnoszące się do systemu „zapętlonej gospodarki”
 c2c – brytyjska spółka kolejowa